Иоганна Витасек (, 1865—1910) — австрийская учёная-ботаник, ученица Рихарда Веттштейна.

Биография 
Родилась в Вене 13 августа 1865 года. Некоторое время преподавала в различных школах Вены, с 1891 года работала в городской школе для девочек.

В 1899 году Иоганна Витасек начала изучать ботанику в Венском музее естественной истории под руководством Рихарда Веттштейна. Переработала систематику рода Каллиантемум.

Несколько публикаций И. Витасек посвящены роду Колокольчик. Известно, что она использовала биноминальную номенклатуру для названий подвидов.

В 1908 году Иоганна написала монографию семейства Паслёновые по результатам исследования образцов, привезённых Веттштейном из экспедиции в Бразилию. В 1910 году напечатала ещё одну монографию по паслёновым — по образцам, привезённым из Ост-Индии Карлом Рехингером в 1905 году.

Умерла Иоганна Витасек в Вене 5 июля 1910 года.

Некоторые научные работы

Некоторые виды растений, названные в честь И. Витасек 
  [= ]

Литература 
 
 

Ботаники Австрии
Ботаники по алфавиту
Женщины-биологи
Ботаники XIX века
Ботаники XX века